Mark Curry peut faire référence à :
 Mark Curry (1964-), un acteur américain ;
 Mark Curry (1961-), un acteur britannique ;
 Mark Curry, un chanteur de rock américain.